Русанова Лидия Ивановна (род. 12 мая 1950) — российский общественный деятель, Президент Фонда развития гражданского общества «Международный Женский Конгресс».

Биография 
Русанова Лидия Ивановна родилась в Кинель-Черкасском районе Куйбышевской области в учительской семье.
Окончила среднюю школу, а затем — медицинское училище, получив специальность фельдшера. После окончания училища поступила в Куйбышевский государственный педагогический институт имени В. В. Куйбышева на историко-филологический факультет. После окончания института в 1975 г. уехала с мужем по месту его назначения в посёлок Мирный Куйбышевской области, где работала учителем средней школы.
В 1976 г. вместе с мужем-нефтяником переехала в Ханты-Мансийский автономный округ, где работала в образовательных учреждениях города Сургута.
В годы работы на Севере увлеклась научными исследованиями, подготовила кандидатскую диссертацию «Из истории становления и развития профессионального образования в СССР в 20-30-е годы», которую защитила в 1994 году в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. Активно поддержала процессы перестройки, включилась в общественную деятельность, создала Всероссийское общественное движение «За гражданские права».
В середине девяностых годов переехала в Москву, где в течение года работала ведущим специалистом в Рабочем центре экономических реформ при Правительстве РФ, а затем возглавила РОО «Институт развития регионального образования».
В 1999 г. баллотировалась в качестве независимого кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва по 222-му Ханты-Мансийскому избирательному округу . Набрав около 20 % голосов, проведя более трёхсот встреч с жителями ХМАО, стала серьёзным участником политический жизни страны.
В период избирательной кампании издавала общественно-политическую газету «Северный резонанс», организовала общественный «Институт третьего возраста» для оказания юридической и психологической помощи жителям ХМАО, вышедшим на пенсию.
В 2000-м году работала помощником Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
Вернувшись в Москву, создала автономную некоммерческую организацию «Институт Современной Женщины», учредила и издавала журнал «Современная женщина», в 2000-м году защитила докторскую диссертацию «Партийно-государственная политика в сфере народного образования в России в 1922—1991 гг.» в ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет».
В 2003-ем году была избрана членом Президиума Политсовета "Объединённой Российской партии «Русь», являлась вторым номером федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвёртого созыва, выдвинутого политической партией "Объединённая Российская партия «Русь».
Является членом известной международной женской организации «Женский Форум», московское отделение которой возглавляет Л. И. Швецова.
Принимает активное участие в различных телевизионных программах, посвящённых острым проблемам развития общества.
Написала четырнадцать научных работ, вошедших в учебники истории для высших учебных заведений, а также несколько художественно-публицистических книг.
В 2009 году была приглашена в качестве колумниста в газету «Метро (Москва)»
В 2010 году учредила Фонд развития гражданского общества «Международный Женский Конгресс».

Образование 
Высшее.
 Куйбышевский государственный педагогический институт имени В. В. Куйбышева, историко-филологический факультет;
 Кандидат исторических наук. Кандидатская диссертация: «Из истории становления и развития профессионального образования в СССР в 20-30-е годы». Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, 1994 год
 Доктор исторических наук. Докторская диссертация «Партийно-государственная политика в сфере народного образования в России в 1922—1991 гг.». ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», 2000 год.

Общественная деятельность 
 2010 г. Учредитель Фонда развития гражданского общества «Международный Женский Конгресс».
 2005 г. Член международной женской организации «Женский Форум».
 2004 г. Член Московской городской организации Союза писателей России.
 2003 г. Член Президиума Политсовета "Объединённой Российской партии «Русь»
 2001 г. Член Союза журналистов России.
 2000—2011 гг. Организатор и руководитель автономной некоммерческой организации развития общественной культуры «Институт современной женщины», г. Москва.
 1996 г. Лидер Всероссийского общественного движения «За гражданские права».

Публикации 
 2010 г."Ищите любовь" — художественное повествование о реальных историях жизни и любви.
 2003 г."Институт современной женщины" — психологические этюды.
 2002 г."Созвездие мира" — журналистское исследование о выдающихся женщинах 20-го столетия.
 2001 г."Душа России — женщина" — историческая повесть.
 2000 г."Непридуманная жизнь" — автобиографическая повесть.
 1995—2001 гг. 14 научных работ, вошедших в учебники истории для высших учебных заведений.
 Публикации в газете «Метро» (Москва). Выложены на Персональном сайте Лидии Русановой)

Награды 
 2007 г. Мариинский Знак Отличия II степени Совета по общественным Наградам Российской Геральдической Палаты.
 2006 г. Серебряная Медаль княгини Е. Р. Дашковой «За служение свободе и просвещению» Московского гуманитарного института им. Е. Р. Дашковой и Национального Комитета кавалеров Русских Императорских орденов.
 2005 г. Памятный Знак-Медаль «Человек тысячелетия» с внесением имени в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия».
 2001 г. Золотой Почётный Знак «Общественное признание» Национального Фонда «Общественное признание».

Примечания

Ссылки 
 http://www.lrusanova.ru - Персональный сайт Лидии Русановой
 http://lydi1000letiya.ru/index.php?page=12&do=people&action=search&alm=2 - Люди тысячелетия. Каталог личностей
 http://www.proza.ru/avtor/rusanova - Персональная страница Лидии Русановой на сайте Проза.ru

Источники